Verzamelde gedichten (J.C. Bloem)
 Verzamelde gedichten (Jan Hanlo)
 Verzamelde verzen (Leopold)